Courbette (gemeente)
Courbette (dressuuroefening)